Avşar ist als eine Variante von Afşar, dem Namen eines Oghusen-Stammes, ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.
Afschar kann sich beziehen auf:

Afşars , Stamm der Avşar , einer der 24 Stämme der Oghuz - Türken .
Afşar ist der größte Nachkomme der Bozoks, eines der Oghuz-Stämme, der zum Yıldızhan-Zweig gehört und bis heute reicht.
Afshar-Dynastie , eine türkische Dynastie aus Khorasan, die im 18. Jahrhundert den Iran beherrschte.

Namensträger

Familienname 
 Bernas Avşar (* 1980), deutsch-kurdischer Rapper
 Evren Avşar (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Hülya Avşar (* 1963), türkische Schauspielerin und Sängerin

Sonstiges 
 Avşar (Türkei), ein Dorf nördlich des Bafa Gölü in der Türkei
 Avşar (Aserbaidschan), eine Gemeinde und ein Dorf im Rayon Ağcabədi in Aserbaidschan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname